Loch Ness è un lago scozzese.

Il termine può inoltre riferirsi a:

Mostro di Loch Ness – creatura leggendaria che vivrebbe nel Loch Ness
Loch Ness – film del 1996 diretto da John Henderson
Loch Ness – videogioco del 2005
Lochness – album di Mina del 1993
 Lochness – traccia dell'album Angel of Retribution dei Judas Priest del 2005